Мануї́л (, Manoíl) — чоловіче особове ім'я. Використовується переважно в Греції та країнах, де поширена східнохристиянська традиція, зокрема, в Україні. Походить від єврейського імені Іммануїл / Еммануїл (, Immanu'el, «Бог з нами»). Згадується в Біблії як ім'я майбутнього Месії (Ісуса Христа). Завдяки християнству ім'я поширилося на теренах Римської й Візантійської імперій. Інші форми — Мануел (в португаломовних країнах), Мануель (в іспаномовних країнах), Емануель, Еммануїл, Іммануель, Іммануел, Іммануїл тощо.

Відомі носії 
 Мануїл I — візантійський імператор (1143—1180).
 Мануїл II — візантійський імператор (1391—1425).
 Мануїл (Лемешевський) — російський митрополит.
 Мануїл (Тарнавський) — український єпископ УАПЦ.
 Мануїл Йосипович Шехтман — український художник.
 Мануїл Захарович Гуревич — український архітектор.
 Мануїл Ісаакович Певзнер — російський терапевт.
 Мануїл Козачинський — український освітянин.
 Мануїл Ольшавський — греко-католицький єпископ Мукачівський (1743—1767).
 Мануїл Хрисолор — грецький дипломат, перекладач.

Похідні назви 
 Мануїлівка
 Мануїлівка (станція)
 Мануїльське родовище каоліну
 Мануїльський — прізвище

Примітки 

Чоловічі імена
Грецькі імена